Spinolestes es un género extinto de mamíferos triconodontos que vivieron durante el período Cretácico en lo que ahora es Europa Occidental.

Sus restos fósiles, un esqueleto prácticamente completo y extraordinariamente bien preservado, han aparecido en el yacimiento de las Hoyas, en la provincia de Cuenca (España).

Descripción
El holotipo de Spinolestes (MCCMLH30000A) proviene del yacimiento de Las Hoyas, España. El animal vivo tenía unos 24 centímetros de largo y pesaba entre 50 y 70 gramos. El espécimen fósil es famoso por estar muy bien conservado, incluyendo no sólo el esqueleto, sino también múltiples tejidos blandos como piel, órganos internos y oídos (externos e internos), una rareza entre los mamíferos mesozoicos. Además de los tejidos blandos, Spinolestes es también notable por mostrar unas vértebras convergentes con las de los xenartros y las musarañas acorazadas de menor distribución. La piel consistía en una cubierta de pelo y cerdas similar a los modernos ratones espinosos. Las púas muestra signos de dermatofitosis, una infección por hongos. Spinolestes tenían placas óseas de la piel como los xenartros y en menor medida los ratones espinosos. Spinolestes tenía orejas amplias, similares a la de los ratones . El oído medio estaba conectado a mandíbula por una osificación del cartílago de Meckel, al igual que en los mamíferos chinos Liaoconodon y Yanoconodon .

Filogenia
Las características en la dentición y el esqueleto postcraneal sugieren que Spinolestes fue un gobiconodóntido eutriconodonto.

El siguiente cladograma se basa en el estudio de Thomas Martin et al., 2015:

Paleobiología
Como la mayoría de los eutriconodontos , Spinolestes era zoófago, probablemente un insectívoro. Era un animal terrestre con algunas adaptaciones para la fossorialidad, poseyendo fuertes miembros anteriores con grandes garras. Esto, junto con los rasgos convergentes con los xenartros, puede indicar que era ecológicamente similar a los modernos osos hormigueros, pangolines, equidnas, oricteropos, lobos de tierra y numbats, alimentándose de insectos sociales como hormigas y termitas. Si este es el caso, sería el segundo mamífero mesozoico conocido con este estilo de vida, tras Fruitafossor. La presencia de espinas y escudos hacen de Spinolestes uno de los primeros mamíferos blindados conocidos.

La evidencia de la dermatofitosis en el holotipo establece el precedente de que los mamíferos mesozoicos, al igual que las especies modernas, también eran vulnerables a las infecciones por hongos.

Tejidos blandos
El pelo está muy bien conservado, siendo el mejor conservados entre los mamíferos fósiles. La piel de Spinolestes era similar a la de los mamíferos modernos, que poseen folículos capilares con pelo primario y secundario. Los pelos protectores son proto-espinas similares a los del ratones espinosos modernos (Acomys cahirinus). En algunos lugares del cuerpo, los pelos parecen haberse roto cerca de la piel y se han descolorado cerca de la punta rota - posibles signos de dermatofitosis, por lo que es el primer mamífero mesozoico con un registro claro de una infección de la piel. Además del pelo, Spinolestes también tenía escudos queratinosos.

Únicamente entre los fósiles de mamíferos mesozoicos también en Spinolestes se conservan los órganos internos, depósitos de hierro que marcan la posición del hígado y las estructuras microscópicas que se interpretan como los bronquiolos. Éstos se separan por una línea curva, la cual se interpreta como el diafragma torácico.

La oreja está muy bien conservada. El oído externo (aurícula) es bastante grande y ancho al igual que en un ratón moderno. El oído interno también se conserva excepcionalmente en forma de cartílago de Meckel, que puede ser de extrema relevancia en la comprensión de la evolución de la oreja de los mamíferos.

Paleoecología

El entorno de Las Hoyas data del Barremiense, y probablemente fue un hábitat tropical o subtropical de humedales, basado en su vegetación: Bennettitales, Brachyphyllum, Pagiophyllum, Sphenolepis y Cupressinocladus, Weitchselia reticulata, Montsechia vidali y varios otros. También se conocen diversas especies de peces e invertebrados acuáticos.

Los crocodilomorfos son los fósiles de tetrápodos más comunes, con una amplia variedad de especies semiacuáticas conocidas, así como formas terrestres como gobiosúquidos y atoposauridos, los cuales probablemente compitieron con los mamíferos. Los dinosaurios no aviares están presentes en la forma de Concavenator, Pelecanimimus y Mantellisaurus, pero el sitio es más notable debido a una variedad de pájaros enantiornites como Iberomesornis, Concornis y Eoalulavis.

Los pterosaurios están representados por ornitoqueíridos, istiodactílidos y el tapejárido Europejara.

Referencias 

Triconodonta
Mamíferos del Cretácico
Mamíferos extintos de Europa